Are You Dead Yet? () — пятый студийный альбом финской мелодик-дэт группы Children of Bodom, вышел в Финляндии 14 сентября 2005 года и во всём мире 19 сентября 2005 года под лейблом Century Media. Это первый альбом Children of Bodom, представляющий гитариста Роопе Латвала в связи с уходом Александра Куоппала. Ранее выдающееся влияние пауэр-метала резко уменьшилось в этом альбоме.

Две песни из этой записи были выпущены в качестве синглов («Trashed, Lost & Strungout» и «In Your Face»). Также было снято три видеоклипа на песни «Trashed, Lost & Strungout», «In Your Face» и «Are You Dead Yet?»

Информация об альбоме 
Вся музыка написана Алекси Лайхо, кроме седьмого трека, написанного Алекси Лайхо и Роопе Латвала. Все тексты написаны Алекси Лайхо, кроме шестого трека, написанного Алекси Лайхо и Кимберли Госс. Буклет альбома не содержит текстов песен в связи с тем, что Алекси Лайхо устал от людей, жалующихся на то, что им не нравятся его тексты. Однако 17 октября на новом сайте Children of Bodom были выложены тексты трёх песен: «Living Dead Beat», «Are You Dead Yet?» и «Bastards of Bodom».

Are You Dead Yet? — первый альбом, имеющий два сингла. «Trashed, Lost & Strungout» был выпущен как сингл в 2004 году, а «In Your Face» был выпущен в августе 2005-го, незадолго до самого альбома. Также он стал первым альбомом с тремя клипами, и их третий клип представлял альбом.

If you want peace… Prepare for war — перевод на английский латинской фразы «Si vis pacem, para bellum».

Список композиций

Участники записи 
Children of Bodom
 Алекси Лайхо — вокал, соло-гитара
 Роопе Латвала — соло и ритм-гитара
 Янне Вирман — клавишные
 Хенкка Сеппяля — бас-гитара
 Яска Раатикайнен — ударные

дополнительные музыканты
 Александр Куоппала — ритм-гитара в «Somebody Put Something in My Drink»
 Йонна Косонен — женский вокал в «Oops!… I Did It Again»

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Children of Bodom
Альбомы Century Media Records